Дазумий (Dasumius) е име на:

 Луций Дазумий Адриан, баща на консула от 119 г.
 Публий Дазумий Рустик, консул 119 г.
 Публий Дазумий Публий Туск, син на консула от 119 г.
 Луций Дазумий Тулий Туск, суфектконсул 152 г.